Мурашки по коже

 Мурашки по коже () — американский фильм ужасов 2007 года.
 Мурашки по коже (Torihada: Gekijouban) — японский фильм ужасов 2012 года.